Continental Tour steht für:
 eine Sportveranstaltungsserie des Weltleichtathletikverbandes World Athletics

siehe auch:
 UCI Continental Circuits, eine Rennserie des Weltradsportverband UCI